Карагашты:

 Карагашты (приток Уртабурти) — река в России, протекает в Оренбургской области. 
 Карагашты (приток Урала) — река в Российской Федерации, протекает в Оренбургской области.